Geoffrey Blancaneaux era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Tseng Chun-hsin ha sconfitto Nuno Borges con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Andrej Martin (semifinale)
  Kimmer Coppejans (secondo turno)
  Maxime Janvier (primo turno)
  Gastão Elias (secondo turno)

  Nuno Borges (finale) 
  João Domingues (primo turno) 
  Tseng Chun-hsin (campione) 
  Gonçalo Oliveira (secondo turno)

Qualificati 

  Elmar Ejupovic (quarti di finale)
  Luca Potenza (secondo turno, ritirato)

  Edoardo Lavagno (secondo turno) 
  Damian Wenger (primo turno)

Wildcard 

  Fabio Coelho (primo turno)
  Pedro Araujo (primo turno)

  Tiago Cacao (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maia Challenger II 2021